Tuhkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuhkasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Tuhkasaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Tuhkasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Tuhkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Tuhkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 

Robotskapade Finlandförgreningar